Дьюкейн — английская фамилия. Известные носители:
 Дьюкейн, Чарльз (1825—1889) — британский политический деятель и колониальный администратор в Австралии, депутат Парламента Великобритании.
 Дьюкейн, Питер (1901—1984) — британский морской инженер, дизайнер и предприниматель.